TIC sau Tic poate fi:

 Tic, mișcare convulsivă, bruscă, spasmodică și repetată
 Nicolae Țic, scriitor, publicist și scenarist român
 Tehnologia informației și comunicării, TIC